Riola kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Riola Sardo,kommun, Sardinien, Provincia di Oristano, 
 Riola (ort), Emilia-Romagna, Provincia di Bologna,

Spanien 

 Riola (kommun), Valencia, Província de València, 
 Riola (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar